Балф (; МФА ) — многозначное слово.

В частности, ирландская фамилия (возможно, от  — заика, немой).

Известные носители:
 Балф, Катрина (род. 1979) — ирландская модель и актриса.
 Бэлф, Лорн (род. 1976) — британский композитор.
 Балф, Майкл Уильям (1808—1870) — ирландский оперный певец, композитор.
 Балф, Ричард (род. 1944) — британский политик.

Географические названия:
 Балф (Венгрия) — город на венгерско-австрийской границе.

Примечания